Santao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Santao (socken i Kina), Yunnan,

Portugal 

 Santão, freguesia, Porto, Felgueiras, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar